Osteopathie steht für:

 krankhafte Veränderungen der Knochen, siehe Knochen #Verletzungen und Erkrankungen des Knochens
 Osteopathie (Alternativmedizin), ein alternativmedizinisches Diagnose- und Behandlungskonzept

Siehe auch: